Orciano ist Namensteil der italienischen Gemeinden

Orciano Pisano (Provinz Pisa, Toskana)
Orciano di Pesaro (Provinz Pesaro und Urbino, Marken)